

Персоналии 

 Цес, Гергард Мартинович — звукорежиссёр, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
 Цес, Станислав Гергардович (род. 1961) — валторнист и музыкальный педагог, народный артист Российской Федерации.

Другое 

 Цес — деревня в Намибии
 Цес. — распространённая аббревиатура от Цесаревич

См. также 

 Цёс